Комуникасьо́нес — название ряда спортивных клубов в Латинской Америке, передающееся методом транскрипции с испанского языка (). Переводится как «Коммуникации».
  «Комуникасьонес» (Гватемала) — один из двух наиболее титулованных футбольных клубов Гватемалы.
  «Комуникасьонес» (Буэнос-Айрес) — аргентинский спортивный клуб из Буэнос-Айреса; наиболее известен своей футбольной командой.
  «Комуникасьонес» (Мерседес) — аргентинский клуб из Мерседеса (Корриентес); наиболее известен своей баскетбольной командой.